Kaminokuni steht für:
 Kaminokuni (Hokkaidō), japanische Stadt in der Präfektur Hokkaidō
 (5978) Kaminokuni, Asteroid des Hauptgürtels